Gordon puede referirse a:

Como nombre de pila 

 Gordon, un nombre de pila masculino.
 Gordon Bitner Hinckley (1910-2008), un religioso y decimoquinto presidente de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.
 Gordon Earl Moore (n.1929), cofundador de Intel y autor de la llamada Ley de Moore.
 Gordon Matthew Sumner, conocido artísticamente como Sting (n.1951), un cantante y bajista británico.
 Gordon Michael Woolvett (n.1970), un actor canadiense.
 Gordon Ramsay (n.1966), un chef, dueño de restaurantes y presentador de televisión británico.
 Gordon Rugg (n.1955), un lingüista e investigador escocés.
 James Gordon Brown (n.1951), un político británico, miembro del Partido Laborista.

Como apellido 
 Gordon, un apellido.
 Alexander Gordon Laing (1794-1826), un explorador escocés.
 Charles George Gordon (1833-1885), un general del Ejército Británico.
 Craig Gordon (n.1982), un futbolista escocés.
 Edward Gordon Craig (1872-1966), un actor, productor, director de escena y escenógrafo británico.
 George Gordon, un botánico inglés (abreviatura: Gord.).
 J. Gordon Edwards (1867-1925), un director, guionista y productor cinematográfico canadiense.
 Michael Gordon Oldfield (n.1953), un músico multiinstrumentista, compositor y productor musical británico.
 Noah Gordon (n.1926), un escritor estadounidense de novelas.
 Richard F. Gordon Jr. (1929-2017), un aviador y farmacéutico estadounidense, capitán de la Armada de los Estados Unidos.
 Vere Gordon Childe (1892-1957), un arqueólogo y filólogo australiano.

Personajes ficticios 

 Flash Gordon, el protagonista de la historieta de ciencia ficción del mismo nombre.
 Gordon Freeman, el protagonista de la serie de videojuegos Half Life.

Topónimos 

 Gordón, un municipio y localidad de la provincia de León, en la comunidad autónoma de Castilla y León (España).
 Gordon, un pueblo del condado de Houston, en el estado de Alabama (Estados Unidos).

Miscelánea 

 El Gordon setter (o setter escocés), una raza de perro.
 Gordon's, una marca de ginebra.
 El huracán Gordon, un ciclón tropical de la temporada de huracanes en el Atlántico de 2006.

Otras páginas de desambiguación (del apellido Gordon) 

 George Gordon.
 James Gordon.
 Lucy Gordon.